Parti conservateur du Québec est le nom de deux partis politiques québécois :
 Parti conservateur du Québec (1850-1935), issu du parti bleu au pouvoir pendant 25 ans ;
 Parti conservateur du Québec (2009).
Parti communiste du Québec est le nom de deux formations politiques communistes du Québec :
 Parti communiste du Québec (collectif), organisation souverainiste dirigé par André Parizeau ;
 Parti communiste du Québec (PCQ-PCC), parti fondé en 1965 et affilié au Parti communiste du Canada.